Příjmení Appelt nosí více významných osobností:

 Heinrich Appelt (1910–1982) – rakouský historik a diplomatik
 Leo Appelt (* 1997) – německý cyklista
 Rudolf Appelt (1900–1955) – československý levicový politik německé národnosti